Copa Libertadores 1996 var 1996 års upplaga av Copa Libertadores som vanns av River Plate från Argentina efter en finalseger mot América de Cali från Colombia. 2 lag från varje land i CONMEBOL deltog, vilket innebar 20 lag. Dessutom var ett lag kvalificerat som regerande mästare, i detta fall Grêmio. De första 20 lagen delades upp i fem grupper om fyra lag där varje gruppvinnare, grupptvåa och grupptrea gick vidare till slutspel. De regerande mästarna var redan kvalificerade för slutspel, vilket innebar totalt 16 lag i slutspelet.

Varje grupp representerades av två länder, med två lag från vardera land.
 Grupp 1: Ecuador och Paraguay
 Grupp 2: Peru och Uruguay
 Grupp 3: Bolivia och Colombia
 Grupp 4: Brasilien och Chile
 Grupp 5: Argentina och Venezuela

Första gruppspelsfasen

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Slutspel

Slutspelsträd

Källor 

1996 i Sydamerika
1996
Fotbollssäsongen 1996